Santeliani – abitanti di Piani Sant'Elia
Santeliani – abitanti di Sant'Elia (Rieti)
Santeliani – abitanti di Sant'Elia Fiumerapido
Santeliani – abitanti di Sant'Elia a Pianisi